QMF est une abréviation pouvant signifier :
 Query Management Facility
 Quadrature mirror filter : filtre miroir en quadrature
  Quartier-maître de la flotte : un matelot de la Marine nationale française